Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1953)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1954)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1955)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1956)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1957)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1958)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1959)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1960/1961)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1961/1962)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1962/1963)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1963/1964)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1964/1965)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1965/1966)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1966/1967)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1967/1968)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1968/1969)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1969/1970)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1970/1971)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1971/1972)
 Czwarty poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (1972/1973)

Zobacz też 
 Trzeci poziom ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce